Шипуново — название населённых пунктов в России.
 Шипуново — село в Шипуновского района Алтайского края, Российский сельсовет.
 Шипуново — село в Шипуновском районе Алтайского края, Шипуновский сельсовет.
 Шипуново — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края, упразднено в 2009 году.
 Шипуново — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Шипуново — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Шипуново — деревня в Сузунском районе Новосибирской области.
 Шипуново — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Шипуново — прежнее название села Шипуниха Третьяковского района Алтайского края.

См. также 
 Новошипуново
 Шипунов